Le mot parisien peut être employé comme :
 nom commun pour désigner la langue mais plus précisément le francien ;
 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à la ville de Paris ;
 le bassin parisien, la région géographique qui entoure Paris.
 La Vie parisienne, un opéra d'Offenbach ;
 nom et adjectif, pour désigner les habitants de Paris ;
 nom commun, pour désigner le sandwich jambon-beurre ; 
 nom commun, pour désigner une armoire pâtissière industrielle ;
 François Parisien est un cycliste professionnel canadien né en 1982.

Titres 

  ;
 .

Voir aussi 
 , page d'homonymie.
Homonymie de patronyme
Gentilé